Марато́полис ( ) – рыбацкая приморская деревня в Греции. Расположена на высоте 10 метров над уровнем моря, на побережье Ионического моря на юго-западной оконечности Пелопоннеса, в 215 километрах к юго-западу от Афин, в 48 километрах к западу от Каламаты и в 41 километре к западу от аэропорта . Входит в общину (дим) Трифилию в периферийной единице Месинии в периферии Пелопоннес. Население 646 жителей по переписи 2011 года. Летом население значительно увеличивается благодаря большому притоку туристов. Славится своими рыбными ресторанами. В 2 километрах к юго-западу от Маратополиса расположен остров Проти.

Служит портом для Гаргальяни, которых находится в 5 километрах к востоку.  проходит в 4 километрах к востоку.

Основана в 1859 году. В 1912 году создано сообщество Маратополис.

В деревне находится церковь Метаморфоси-ту-Сотирос (Преображения Господня).

Сообщество Маратополис 
В местное сообщество Маратополис входят четыре населённых пункта и остров Проти. Население 729 жителей по переписи 2011 года. Площадь 8,052 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Пелопоннес